Волха:
 Волха — название посёлка Волхушка до 2008 года в Приморском каре.
 Волха — река в Приморском крае, приток Комаровки.